Schumacher es el apellido de varias personas:

Deportes 

 Michael Schumacher, expiloto alemán de automovilismo, hermano mayor de Ralf y padre de Mick;
 Ralf Schumacher, expiloto alemán de automovilismo, hermano menor de Michael y padre de David;
 Mick Schumacher, piloto alemán de automovilismo, hijo de Michael y primo de David;
David Schumacher, piloto alemán de automovilismo, hijo de Ralf y primo de Mick;
 Stefan Schumacher, ciclista alemán;
 Harald Schumacher, futbolista alemán.

Ciencia 
 Heinrich Christian Schumacher, astrónomo alemán;
 Heinrich Christian Friedrich Schumacher, cirujano, botánico y profesor de anatomía de la Universidad de Copenhague.

Cine 
 Joel Schumacher, director, productor y guionista de cine estadounidense.
 Schumacher, documental sobre Michael Schumacher.

Economía 
 Ernst Friedrich Schumacher , economista germano-británico.